Тадеуш Сомоги (; 1 января 1922 — 12 сентября 2009) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Тадеуш Сомоги родился 1 января 1922 года в Червонограде. Дебютировал в 1944 г. на сцене Фронтового театра военного 1-й армии Войска Польского. После войны актёр театров в Варшаве и Ольштыне. Актёрское образование получил в Городской драматической школе в Варшаве, которую окончил в 1946 году. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1953—1977 гг. Умер 12 сентября 2009 года во Вроцлаве.

Избранная фильмография

Признание 
 Медаль «10-летие Народной Польши» (1955).
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши (1970).
 Заслуженный деятель культуры Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl